Reticulum - een sterrenbeeld
 Reticulum - netmaag van herkouwers
 Endoplasmatisch reticulum

 Machaerium reticulum - een dwergzeebaars
 Lycaena reticulum
 Clathrina reticulum - een sponssoort
 Conopeum reticulum - een mosdiertjessoort
 Deepstaria reticulum - een schijfkwal 
 Polysyncraton reticulum - een zakpijpensoort 
 Retiflustra reticulum - een mosdiertjessoort 
 Terebripora reticulum - een mosdiertjessoort
 Gorgonia reticulum - een zachte koraalsoort 
 Phoriospongia reticulum - een sponssoort 
 Errinopsis reticulum - een hydroïdpoliep